

Pessoas
Sonja Kristina Linwood

Localidades
Linwood (Nova Jérsei)
Linwood (Pensilvânia)
Linwood (Nebraska)
Linwood (Kansas)

Veja também
Lynwood

Desambiguações de topônimos